Loppet är kört kan syfta på:

 Loppet är kört (1979) – amerikansk film från 1979 med originaltiteln Breaking Away, i regi av Peter Yates och med Dennis Christopher och Dennis Quaid i huvudrollerna.
 Loppet är kört (1989) – amerikansk film från 1989 med originaltiteln Let it Ride, med Richard Dreyfuss i en av huvudrollerna.